Heinrich Dittmar ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Dittmar (Pädagoge) (1792–1866), deutscher Pädagoge
 Heinrich Dittmar (Philologe) (1870–1945), deutscher Klassischer Philologe 
 Heinrich Dittmar (Historiker) (1934–2014), deutscher Historiker und Pädagoge

Siehe auch:
 Heinrich Dittmer